

Кемп-Гілл — місто, штат Алабама
 Кемп-Гілл — місто, штат Пенсільванія